Ponsonby (Kumbria)
 Ponsonby (Nowa Zelandia)
 Henry Ponsonby
 William Ponsonby
 John Ponsonby, 4. hrabia Bessborough
 Baron Ponsonby of Shulbrede 
 John Ponsonby, 5. hrabia Bessborough
 Frederick Cavendish Ponsonby
 Arthur Ponsonby, 1. baron Ponsonby of Shulbrede
 John Ponsonby (generał) 
 Frederick Ponsonby, 1. baron Sysonby 
 Vere Ponsonby, 9. hrabia Bessborough